Соревнования по водному поло среди женских команд на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 5 по 17 июля 2013 года в Казани, Россия.

В турнире принимают участие 8 команл, которые были поделены на 2 группы по 4 команды. Команды в каждой группе сыграют между собой по одному матчу.

По результатам выступления команд на групповом этапе будет составлены четвертьфинальные пары так, что между собой играют 1-я и 4-я команды разных групп и 2-я и 3-я команды разных групп.

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Финальная расстановка

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2013
 Летняя Универсиада 2013 — Водное поло — Техническое руководство

Водное поло на летней Универсиаде 2013